Giuseppe Tomasini (pittore) – pittore italiano
Giuseppe Tomasini (poeta) – poeta italiano
Giuseppe Tomasini (calciatore) – calciatore italiano